Sveriges curlinglandslag kan ha flera betydelser:

Sveriges damlandslag i curling
Sveriges herrlandslag i curling